Wilczyca – szesnasty tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Jean Van Hamme (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim w 1990 roku nakładem wydawnictwa Le Lombard. Po polsku wydała go w 1990 roku Orbita. Wznowiony w 2003 roku przez Egmont Polska.

Streszczenie 
Thorgal, brzemienna Aaricia oraz ich dorastający syn po długim czasie wracają do swojej rodzinnej wioski. Nowym królem wikingów zostaje Vor Wspaniały, proponujący Thorgalowi udział w wyprawie wojennej, na którą ten się nie godzi. Urażenie godności Vora staje się pretekstem do wyeliminowania jedynego prawowitego następcy Gandalfa Szalonego. Vor wysyła trzech swoich wojowników do rozprawienia się z Aaricią i dzieckiem, które zostały same w lesie, podczas gdy Thorgal udał się do wioski w celu sprowadzenia wozu. Okaleczony przez Vora syn zabitego wieśniaka staje się z czasem postrachem okolicy i pojedynczo zabija wszystkich wikingów, którzy splądrowali jego wioskę i zabili mu najbliższych. Thorgal dowiedział się, iż łodzie płynące w bój zawróciły, a wyprawa łupieżcza nie odbyła się. Udaje mu się spotkać Solveig, przyjaciółkę Aarici z dawnych lat, ta przejęta spotkaniem zabiera bohatera do Hierulfa Myśliciela, który zapewnił Thorgala, iż Althing – Rada Starszych – nie wybrał Vora na nowego przywódcę wikingów oraz że temu z bandą rabusiów udało się zapanować nad naiwnymi mieszkańcami wioski. Przestrzegł również, iż samozwańczy wódz zamierza pozbyć się jedynego pretendenta mogącego zagrozić w przyszłości jego władzy. Thorgal udaje się na odsiecz rodzinie. Tymczasem w lesie Aarici oraz Jolanowi udaje się uciec z rąk dwóch żołnierzy pod wodzą Votjaka - prawej ręki próżnego Vora Wspaniałego. Jolan decydując się spłoszyć konie wojowników, ucieka powiadomić Thorgala o niebezpieczeństwie. W trakcie burzy traci kontrolę nad koniem przerażonym błyskawicami i spadając z niego traci przytomność. Thorgal nie zastając rodziny tam, gdzie oczekiwał, obawiając się najgorszego, zdeterminowany rusza, by pomścić bliskich i eliminuje każdego wikinga ze świty Vora pojedynczo. Aaricia wycieńczona ucieczką i nocną tułaczką przez bór, chowa się w pobliskiej pieczarze. Niezdolna nawet uciec przed przebywającą tam wilczycą spodziewającą się młodych czuje, że jej dziecko przyjdzie na świat lada chwila. Thorgalowi udaje się odnaleźć Jolana i wraz z nim umyka przed pościgiem Vora. Wikingowie oburzeni bezwzględnym postępowaniem swojego wodza, który gotów jest zabijać bezbronnych, zostawiają go samego w starciu z Thorgalem. Przed zgubą bohatera ratuje okaleczony wieśniak, który poświęcając własne życie, spycha Vora z urwiska. Ranny Thorgal wraca z synem do lasu, gdzie odnajduje Aaricię oraz jej narodzoną córeczkę. Kobieta decyduje się nazwać ją Louve - Wilczycą.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Polskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego
Twórczość Jeana Van Hamme’a